Stacks ist die Bezeichnung für

 Tom Stacks (1899–1936), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Stacks (Album), Album von Bernie Marsden	
 Stacks (Rapper); US-amerikanischer Rapper
 Zawadzki Stacks, drei Brandungspfeiler im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Stacks Bluff, Berg auf Tasmanien
 Ramna Stacks, Gruppe unbewohnter Felseninseln im Nordwesten der zu Schottland zählenden Shetlands
 Anvil Stacks, zwei markante Brandungspfeiler (englisch stacks) jeweils in Form eines Amboss (englisch anvil) vor der Südküste des westlichen Endes von Südgeorgien
 Stewart Stacks, zwei markante Brandungspfeiler im Archipel der Südlichen Shetlandinseln	
 Cordall Stacks, zwei markante Brandungspfeiler (englisch stacks) vor der Nordwestküste von Bird Island, Südgeorgien
Siehe auch:
Stack
 Staggs
 Staks
 Stax